

USA-326 (auch NROL-87 oder NRO-L 87) ist die Bezeichnung einer militärischen Satellitenmission der Vereinigten Staaten, welche vom National Reconnaissance Office betrieben wird. Die genaue Aufgabe des Satelliten ist unbekannt, jedoch wird aufgrund der speziellen Umlaufbahn vermutet, dass es sich um einen elektronisch-optischen Aufklärungssatelliten (ELINT) handelt.

Missionsverlauf 
USA-326 wurde am 2. Februar 2022 auf einer Falcon-9-Trägerrakete von der Vandenberg Space Force Base in eine polaresonnensynchrone Umlaufbahn gebracht. Der Start erfolgte als NRO Launch 87. Der weitere Verlauf der Mission ist unbekannt.

Galerie

Siehe auch 
 Liste der NRO-Satellitenstarts

Weblinks 
 NROL-87 auf der Homepage des NRO (englisch)

Einzelnachweise 

Raumfahrtmission 2022
Militärische Raumfahrt der Vereinigten Staaten
Militärischer Satellit